Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1960 te Rome.

Mannen 
De 16 deelnemende landen waren verdeeld over 4 groepen:
 Groep A: Italië, Japan, Roemenië en Verenigde Arabische Republiek.
 Groep B: Argentinië, Brazilië, Duitsland en USSR. Duitsland werd vertegenwoordigd door West-Duitsland.
 Groep C: Australië, Joegoslavië, Nederland en Zuid-Afrika.
 Groep D: België, Frankrijk, Hongarije en Verenigde Staten.
De beste 2 landen van iedere poule gingen naar de halve finale groepen 1 en 2. De nummers 1 en 2 van de halve finale groepen speelden om de medailles, de nummers 3 en 4 om de plaatsen 5 t/m 8.
De wedstrijden duurden 2 perioden van 10 minuten.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Groep D 

Eindstand Groep D

Halve finale ronde

Groep 1 

Eindstand Groep 1

Groep 2 

Eindstand Groep 2

Finale ronde

Groep plaats 5/8 

Eindstand Groep plaats 5/8

Groep plaats 1/4 

Eindstand Groep plaats 1/4

Eindrangschikking

Externe link 
  Link naar officieel rapport Olympische Zomerspelen 1960

Waterpolo
1960